Талхи́гова Ро́за Шахи́довна (, Грозный, Чечено-Ингушская АССР, РСФСР, СССР) — чеченская поэтесса, член Союза журналистов России (2003), Союзов писателей Чечни (1996) и России (2002).

Биография 
Роза Талхигова выросла в Грозном. Первое стихотворение написала в 10 лет.

Занялась поэзией в полной мере, когда начала посещать литературное творческое объединение молодых «Искры Прометея» под руководством Саида Чахкиева.

Принимала участие в республиканских литературных конкурсах, где всегда занимала призовые места. В 1983 году заняла второе место в конкурсе им. Саида Бадуева, основоположника чеченской литературы. Её стихи печатались в местных газетах и журналах. Её часто приглашали на радио и телевидение.

Главным наставником на пути к литературному успеху Роза Талхигова считает Саида Чахкиева. Он научил её понимать стихи и принимал участие в её литературной карьере. Узнав, что Роза собирается выйти замуж, Саид Чахкиев объяснил её избраннику, что у неё талант и его надо развивать, и взял с него слово, что семейная жизнь не станет мешать учёбе.

В 1990 году окончила Московский Литературный институт имени А. М. Горького. Работала редактором отдела поэзии литературно-художественного журнала «Вайнах», главным специалистом аппарата уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике.

На её стихи написано несколько песен, которые исполняют известные исполнители.

В 1995 году Роза была принята в Союз писателей Чеченской республики. В 2002 году вошла в Союз писателей России.
C 2013 года по настоящее время является учредителем детского журнала "Истоки" (www.istoki-chr.ru).

Библиография

Литература

Примечания

Ссылки 
 Начало творческой биографии известной чеченской поэтессы Розы Талхиговой
 Роза Талхигова — любящие сердца

Члены Союза писателей Чечни
Члены Союза писателей России
Члены Союза журналистов России
Чеченские поэты